Chang Kai-chen e Heidi El Tabakh erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio femminile del torneo di tennis Odlum Brown Vancouver Open 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Karolína Plíšková e Kristýna Plíšková che hanno battuto in finale Jamie Hampton e Noppawan Lertcheewakarn 5–7, 6–2, [10–2].

Teste di serie

  Arina Rodionova /  Jaroslava Švedova (quarti di finale)
  Marija Kondrat'eva /  Sophie Lefèvre (primo turno)

  Monica Niculescu /  Urszula Radwańska (quarti di finale, ritiro per infortunio addominale della Niculescu)
  Anne Keothavong /  Kathrin Wörle (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Odlum Brown Vancouver Open 2011